Кайпири́нья () — бразильский алкогольный коктейль, который готовится из кашасы, лайма, льда и тростникового сахара. Классифицируется как коктейль на весь день (). Входит в число официальных коктейлей Международной ассоциации барменов (IBA), категория «Современная классика» ().

При отсутствии кашасы её можно заменить ромом («кайпири́ссима») или водкой («капиводка» или «капироска»). Также есть вариант с использованием кампари — кампаринья.

В Рио-де-Жанейро коктейль кайпиринья продаётся повсеместно. На пляжах Копакабана-Леблон-Ипанема он стоит 15 реалов. В Португалии этот коктейль также популярен.

Также существуют вариации кайпириньи, в которых вместо лайма используются другие фрукты.

«Кайпиринья» относится к лонг-дринкам, её пьют по мере того, как тает лёд.

Хотя в Европе считается, что для кайпириньи нужен только тёмный тростниковый сахар, в Бразилии почти всегда используют белый очищенный (тоже тростниковый). На вечеринках кайпиринью готовят в крупных емкостях, не соблюдают строгих пропорций, руководствуясь лишь вкусом.

Похожие коктейли 
Есть много альтернатив кайпириньи, некоторые из них включают в себя:

 Кайпирёшка — кашаса заменяется водкой.
 Кайпириссима — кашаса заменяется ромом.
 Сакеринья — это вариант, приготовленный с саке. 
 Кайпинхегер — это еще одна вариация, сделанная с использованием Штайнхегера.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Международной ассоциации барменов 
 Коктейль Caipirinha на сайте IBA 
 Коктейль Caipirinha на сайте Барменской ассоциации

Алкогольные коктейли
Бразильские напитки
Коктейли по алфавиту